Merenda ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Merenda (* 1942), italienischer Schriftsteller
 Luc Merenda (* 1943), französischer Schauspieler
 Moreno Merenda (* 1978), schweizerischer Fußballspieler
 Servius Cornelius Merenda (3. Jahrhundert v. Chr.), römischer Senator
 Víctor Merenda (1923–1968), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler